Goryń peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Goryń, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Goryń, un village dans la voïvodie de Łódź
 Goryń, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Goryń, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie